Przheval’sk kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 

 Pristan' Przheval'sk, ort, Ysyk-Köl, 
 Karakol (oblasthuvudort), Ysyk-Köl, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar